Il 15 e 16 maggio 2011 (con ballottaggio il 29 e 30 maggio) in Veneto si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Venezia

Cavarzere

Chioggia

Padova

Abano Terme

Este

Rovigo

Rovigo

Adria

Treviso

Montebelluna

Oderzo

Villorba 

Veneto
2011